

Geografia
 Redi-Cereșnovăț – comune della Moldavia

Persone
 Carlo Alberto Redi (1949) – accademico, biologo e saggista italiano
 Delio Redi (1939-2017) – politico italiano
 Francesco Redi (1626-1697) – medico, naturalista e letterato italiano
 Gino Redi, nome d'arte di Luigi Pulci (1908-1962) – compositore italiano
 Laura Redi, nome d'arte di Laura Corvisier Reder (1920) – attrice italiana
 Riccardo Redi (...) – studioso del cinema italiano
 Teresa Margherita Redi (1747-1770) – religiosa italiana, venerata come santa dalla Chiesa cattolica
 Tommaso Redi (1665-1726) – pittore italiano
 Tommaso Redi (1602-1657) – scultore italiano
 Tommaso Redi (...-1735) – compositore e maestro di cappella italiano

Altro
 Cratere Redi – cratere sulla superficie di Marte
 Liceo scientifico statale Francesco Redi – liceo scientifico di Arezzo
 Terme nuove Redi – stabilimento termali di Montecatini Terme
 Viale Francesco Redi – viale di Firenze